Каса () — спеціальна скринька (сейф) для зберігання грошей, цінних паперів; скарбниця 
 Каса — окремий відділ на підприємстві, в установі для приймання, зберігання та видачі грошей, продажу квитків тощо; приміщення цього відділу; рахунок бухгалтерського обліку, що відображає рух коштів підприємства (установи)
 Каса () — місце для оплати покупки на виході із магазину
 Каса — спеціальний пристрій для продажу квитків або збору виторгу на міському транспорті, що працює без кондуктора
 Каса — кредитна установа, організація; кредитна спілка
 Каса () — грошова готівка (підприємства, установи, особи тощо)
 Каса () — скринька, поділена на комірки, по яких розкладено друкарський шрифт за абеткою
 Каса — традиційний головний убір в Японії
 Каса — жанр корейської середньовічної поезії.

Див. також 
 Каса взаємодопомоги
 Валютна каса
 Депозитна каса
 Операційна каса
 Ощадна каса
 Прибуткова каса
 Контрольно-касова машина (касовий апарат)

Джерела 
 
 Каса  у Великій радянській енциклопедії 
 Каса-де-Уседа (ісп. Casa de Uceda) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара. 
 Ла-Каса Ла-Касса (італ. La Cassa, п'єм. La Cassa) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Турин. 
 Санта-Барбара-де-Каса (ісп. Santa Bárbara de Casa) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва. 
 Каса-де-П'ятре (рум. Casa de Piatră) — село у повіті Алба в Румунії. 
 Каса-Веке (рум. Casa Veche) — село у повіті Вилча в Румунії.